Тимофе́й Вячесла́вович Марга́сов () — российский футболист, защитник «Сочи». Единственный обладатель Кубка России в составе трёх команд.

Карьера 
Воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Летом 2012 года перешёл в красноярский «Енисей». 4 февраля 2013 года подписал контракт на 3,5 года с клубом «Ростов». Дебютировал в премьер-лиге 15 марта 2013 года, в игре с «Волгой».

31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани, но в окончательный список игроков включён не был.

Перед сезоном 2014/15 был отдан в годичную аренду в клуб ФНЛ «Сибирь». В январе 2015 находился на просмотре в «Кубани». Летом 2016 по завершении контракта покинул «Ростов». По информации СМИ, Маргасовым интересовались португальские клубы «Спортинг» и «Брага» и турецкий «Трабзонспор», но 31 августа он подписал контракт с «Крыльями Советов», за которые провёл пять матчей в чемпионате. 4 февраля 2017 подписал контракт с московским «Локомотивом», за который до конца чемпионата сыграл две игры. В сезоне 2017/18 провёл пять матчей в молодёжном первенстве и 22 января 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в клуб премьер-лиги «Тосно», с которым завоевал Кубок России

После банкротства «Тосно» полгода не выступал, и 22 февраля 2019 года был арендован до конца сезона клубом ФНЛ «Сочи». Перед сезоном 2019/2020 подписал с клубом, вышедшим в РПЛ, полноценный контракт.

Достижения 
 «Ростов»
 Обладатель Кубка России: 2013/14
 «Локомотив» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2016/17
 «Тосно»
 Обладатель Кубка России: 2017/18
 «Сочи»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2021/22

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ростова» 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Сочи»